Andrea Turato (1974) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Cristiano Turato (1973) – chitarrista e cantante italiano
 Monte Turato – rilievo dell'Isola d'Elba